Arne Hestenes (Tromsø, 29 de janeiro de 1920 — Oslo, 3 de janeiro de 1995) foi um jornalista e escritor norueguês.

Jornalistas da Noruega